Neritopsina är en ordning av snäckor. Neritopsina ingår i klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Neritopsina 40 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Neritopsina